15. majeviška brigada je lahko:
 Petnaesta Majevička Brigada (Bosna in Hercegovina)
 15. majeviška brigada, enota